Palazzo Rospigliosi Pallavicini, edificio storico di Firenze;
Palazzo Pallavicini Rospigliosi, edificio storico di Roma.
Palazzo Pallavicini Rospigliosi, edificio storico di Pistoia.